Puttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Puttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Puttjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 690258-136422), sjö i Härjedalens kommun,  (8,87 ha)
Puttjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 690295-136424), sjö i Härjedalens kommun,  (8,83 ha)
Puttjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Puttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn